Coppa dei Balcani 1987-1988 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1988-1989 – edizione della competizione calcistica per club